Agua è una canzone scritta e cantata dagli Jarabe de Palo, ed estratta dal loro terzo album Depende del 2000.

Collegamenti esterni